Hobdo Gol kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Hovd Gol, vattendrag, 
 Chovd (provinshuvudstad), 
 Hobdo Gol (vattendrag i Mongoliet), Övörchangaj, 

Robotskapade Mongolietförgreningar